Hans Holmqvist (piłkarz) – szwedzki piłkarz, reprezentant kraju
 Hans Holmqvist (żużlowiec) – szwedzki żużlowiec, medalista indywidualnych mistrzostw Szwecji